USS New Jersey je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS New Jersey (BB-16) 
 USS New Jersey (BB-62)

New Jersey